Такмичење у бацању кладива за мушкарце на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. одржано је 2. и 3. августа на Олимпијском стадиону у Атини у Грчкој.

Титулу светског првака из 1995. у Гетеборгу бранио је Андреј Абдувалијев из Таџикистана који се на овом првенству такмичи под заставом Узбекистана.

Земље учеснице 
Учествовала су 43 такмичара из 24 земље.

 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (3)
 (3)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у бацању кладива пре почетка светског првенства 1. августа 1997. године.

Најбољи резултати у 1997. години 
Десет најбољих атлетичара године у бацању кладива пре првенства (1. августа 1997), имале су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Сатница

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 2. августа 1997. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 76,50 метара, коју је пребацило 5 (КВ) такмичара, а осталих 7 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,,,

Почетак такмичења: Група А у 8:00 и група Б у 10:00.

Финале 
Такмичење је одржано 3. августа 1997. године у 17:30.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту WA
 Резултати у бацању кладива на сајту WA

Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном
Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.